Lopang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Lopang, administrativ by, Banten, 
 Desa Lopang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar